Епископ Кирилл в миру Анатолий Васильевич Билан (;род. 15 мая 1975) — архиерей Украинской православной церкви (Московский патриархат). Епископ Бышевский, викарий Киевской епархии (с 2020 года).

Биография 
Родился 15 мая 1975 года. Был пострижен в монашество с наречением имени в честь святителя Кирилла Иерусалимского. 13 апреля 1997 года был рукоположён в сан пресвитера. 21 ноября 2009 года возведён в сан архимандрита.

В августе 2011 — июле 2014 гг. был благочинным Макаровского благочиния Киевской епархии, настоятелем храма в честь святителя Николая Чудотворца села Фасова, окормлял общину Иоанна Мученика села Людвиновка Макаровского района, Киевской области.
Также был управляющим Макаровского паломнического отдела благочиния, депутатом Макаровского районного совета, членом постоянной комиссии по благотворительности Макаровского районного совета, членом комиссии по благотворительности Макаровского и Бышевского благочиний. 5 октября 2013 года — настоятелем новопостроенного храма в честь иконы Божией Матери «Услышательница» села Фасова.

27 октября 2015 года в селе Фасова на месте Никольского прихода и храма в честь иконы Божией Матери «Услышательница» был образован женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Услышательница», чьим основателем стал отец Кирилл.

Архиерейство 
18 марта 2020 года, решением Священного Синода Украинской Православной Церкви избран епископом Бышевским, викарием Киевской Митрополии.

20 марта 2020 года в Свято-Троицком Крестовом-домовом храме при резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании м. Киева состоялось наречение.

29 марта этого же года в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании м. Киева состоялась архиерейская хиротония, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Примечания 

Епископы Украинской православной церкви
Выпускники Киевской духовной академии
Религиозные деятели Украины
Епископы Русской православной церкви